F14, F-14 ou F.14 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 14, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Fokker F.14, un avion de transport de passagers ;
 Grumman F-14 Tomcat, un avion de chasse américain.

Informatique 
  est la quatorzième touche de fonction d'un clavier informatique de marque Apple ;
 Fedora14, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Ferrari F14 T, une formule 1 de l'écurie Scuderia Ferrari.

Transports 
 Fokker F.14, un avion de ligne néerlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres